Stoenescu, Stoienescu, Stoinescu se poate referi la:
 Alex Mihai Stoenescu (* 1953, București), istoric român
 Dan Stoenescu (* 1980, Constanța), diplomat român
 Daniil Stoenescu (* 1957, Hățăgel (Hacazsel, Kleinhötzing), Hunedoara, Transilvania), epicop român
 Dragoș Stoenescu (* 1979, ?), jucător român de polo pe apă
 Eustațiu Stoenescu (1884, ?  1957, ?), pictor român
 Georgeta (Gineta) Stoenescu  (n. 1928), profesor universitar, gimnastă, scriitoare
 Nicolae Scarlat Stoenescu (1890, Craiova, Oltenia  1959, Culmea), general român
 Ștefan Stoenescu (* 1936, București), filolog român
 Theodor M. Stoenescu (1860, Brăila, Muntenia de est  1899, București), scriitor român
 Virgil Stoenescu (* ?), dramaturg român
 (George) Virgiliu Stoenescu (* 1947, Brăila, Muntenia de est), economist și poet român

Stoienescu 
 Elena Caragiani-Stoienescu (1887, Tecuci  1929, București), prima femeie aviator din România

Stoinescu 
 Elena Stoinescu (* 1978, Nădlac, Arad, Transilvania), un artist plastic decorator român

Nume de familie românești